DIR steht für:
 De Imperatoribus Romanis, eine Online-Enzyklopädie
 Developer Inhibitor Releasing, siehe DIR-Kuppler, ein farbloser Farbkuppler für Filme
 Digital Instrumentation Recorder, ein Speichermedium von Sony
 Digitale Revolution, die „Dritte industrielle Revolution“
 Doing it right, eine Tauch-Philosophie und Konfigurationsart der Tauchausrüstung
 Deutsches IVF-Register, eine Datenerhebung im Bereich der humanen Reproduktionsmedizin in Deutschland

Dir steht für:
 Dir (Clan), ein Clan in Somalia
 Dir (Distrikt), ein ehemaliger Distrikt in Pakistan
 Directory, siehe Verzeichnis

In Pakistan
 eine Stadt: Dir (Stadt), Hauptort des
 ehemaligen Fürstenstaates Dir (Staat)
 gleichnamigen ehemaligen Distrikts Dir (Distrikt)
 Lower Dir, ein Distrikt in Pakistan
 Upper Dir, ein Distrikt in Pakistan
 Dir (Fluss), rechter Nebenfluss des Panjkora

dir steht für:
 Dirim (ISO-639-3-Code), Varietät von Daka (Sprache), dakoide Sprache der Chamba (Volk) in Nigeria
 dir, siehe Dativ des Personalpronomens du (Personalpronomen)
 ein Konsolenbefehle, siehe dir (Kommandozeilenbefehl)

Siehe auch:
 Dier
 Dirr

Abkürzung